J. G. Anschütz GmbH & Co. KG — немецкая оружейная компания.

Компания «Аншютц» была основана в 1856 году Юлиусом Готтфридом Аншутцем. В те дни компания базировалась в Целла-Мелис (Тюрингия). К 1896 году компания стала достаточно крупным концерном с персоналом около 75 человек. Оба сына основателя, Отто и Фриц Аншютц, стали работать в компании в раннем возрасте и учились секретам мастерства. Дело оставалось семейным.

В 1935 году в компании работало уже 550 человек. В конце Второй мировой войны Союзники закрыли завод, но в 1950 году компания возродилась в Ульме на юге Германии.

Модельный ряд 
«Аншютц» выпускает пневматическое оружие и известный пистолет Anschütz Exemplar для охоты и стрельбы по силуэтам, а также ряд лёгких охотничьих ружей и карабинов калибров .22 Лонг Райфл, .22 WMR, .22 Hornet и .222 Remington, предназначенных для охоты на мелкую дичь.

Охотничьи 
Caliber .22 LR
 Luxus repeaters of the series 1416
 Luxus repeaters of the series 1417
 Small bore hunting match repeaters of the series 64
 Hunting repeaters of the series 1710
 Hunting repeaters of the series 1712
 Semi automatic rifles of the series 525

Caliber .17 Mach 2
 Luxus repeaters of the series 1502
 Hunting repeaters of the series 1702

Caliber .22 WMR
 Luxus repeaters of the series 1516

Caliber .17 HMR
 Luxus repeaters of the series 1517
 Hunting repeaters of the series 1717

Caliber .22 Hornet и .222 Remington
 Hunting repeaters of the series 1730 and 1740
 Competition hunting single loaders 1740

Спортивные 
Small Bore Biathlon Rifles
 1827 ANSCHÜTZ Fortner
 1827 ANSCHÜTZ Fortner Sprint
       
9003 Premium Compressed Air Target Rifles
 9003 Premium Compressed Air
 9003 Premium Compressed Air Benchrest

Compressed Air Target Rifles
 2002 Compressed Air
 8002 Compressed Air
 8002 "Junior" Compressed Air

Compressed Air Target Pistols
 LP-@ANSCHÜTZ Compressed Air
 LP-@ANSCHÜTZ Compressed Air LIGHT

Sport Air Rifles
 275 Repeating Air Rifle

Small Bore Target Rifles
 1903 Small bore match Rifle
 1903 Junior Target
 1907 Small Bore Target Rifle
 1907 Small Bore Target Rifle Club
 1907 LIGHT
 1907 Rep
 1913 with stock 1907
 1907 in stock 1912
 1907 in stock 2213
 2007/660 in stock 2313 Alu
 1913 "Super Match"
 1913 in stock 2213 Benchrest
 2013/690 with stock 2313 Alu Color
 
Silhouette Rifles
 54.18 MS R with thumbhole stock
 64 MS R Silhouette

Model series 64 R
 64 R

Литература 
 John Walter Rifles of the World Verlag Krause Publications, 3. Ausgabe, 2006, Seiten 18 bis 29, ISBN 9780896892415 (Online verfügbar)
 Dieter Mutard Anschütz. Büchsenmacher seit Jahrhunderten. Historische und modernste Sport- und Jagdwaffen. Motorbuch-Verlag, Stuttgart 2006, 166 S., ISBN 978-3-613-02687-2 oder ISBN 3-613-02687-2
 А. Е. Хартинк Энциклопедия — «Винтовки и карабины», 316 стр. Райсинта, Ребо Продакшнз, ISBN 9986-883-01-6

Ссылки 
 Сайт компании

Производители огнестрельного оружия Германии
Ульм